Curarina puede referirse a:

 uno de los nombres comunes como se le denomina a la especie botánica de planta Rauwolfia tetraphylla.
 Curarina, alcaloide tóxico paralizante del curare usado en medicina y cirugía para paralizar los músculos.